Mistrzostwa Ameryki Północnej w Biathlonie Letnim 2017 odbyły się w dniach 11 – 12 sierpnia 2018 roku w Jericho, w USA. Rozegrane zostały dwie konkurencje: sprint i bieg masowy.

W rywalizacji kobiet w sprincie triumfowała Kanadyjka Rosanna Crawford, natomiast wśród mężczyzn Amerykanin Sean Doherty. W biegu masowym zwyciężyli Amerykanie. Wśród kobiet Susan Dunklee oraz wśród mężczyzn Leif Nordgren.

Wyniki

Sprint kobiet 
 Data: 11 sierpnia 2018

Sprint mężczyzn 
 Data: 11 sierpnia 2018

Bieg masowy kobiet 
 Data: 12 sierpnia 2018

Bieg masowy mężczyzn 
 Data: 12 sierpnia 2018

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Ameryki Północnej w biathlonie
2018 w Stanach Zjednoczonych
Vermont
2018 w sportach zimowych
Biathlon w Stanach Zjednoczonych